Инаугурация Джорджа Буша-старшего в качестве 41-го Президента США состоялась 20 января 1989 года. Одновременно к присяге был приведён Дэн Куэйл как 44-й вице-президент США. Президентскую присягу принимал Председатель Верховного суда США Уильям Ренквист, а присягу вице-президента принимала судья Сандра Дэй О’Коннор.

Буш стал первым президентом США, вступившим сразу с должности вице-президента в должность президента после Мартина Ван Бюрена в 1837 году, и последним ветераном боевых действий Второй мировой войны.

Это мероприятие помогло Вашингтонскому метрополитену установить однодневный рекорд в 604 089 поездок, побив рекорд в 565 000, установленный весной во время митинга «Вашингтон за Иисуса» 1988 года. Данный рекорд сохранился до 1991 года, когда состоялось .

Галерея

См. также 
 Президентские выборы в США (1988)

Примечания

Ссылки 
 Инаугурационная речь Джорджа Буша
 President George H. W. Bush Inauguration

Буш
1989 год в политике
Январь 1989 года
События 20 января
Президентство Джорджа Герберта Уокера Буша